Дион Малоне (; ) — суринамский и нидерландский футболист, правый защитник клуба «Кармиотисса» и сборной Суринама.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Алмере Сити». В 2012 году перешёл в состав «АДО Ден Хааг». За 5 лет в команде из Гааги сыграл в 129 матчах и забил 5 голов. 24 июня 2017 года подписал двухлетний контракт с азербайджанским клубом «Габала». Летом 2018 года вернулся в АДО Ден Хааг.

В августе 2020 года перешёл в клуб НАК Бреда

Международная карьера 
24 марта 2021 года дебютировал за национальную сборную Суринама в отборочном матче на чемпионат мира 2022 против сборной Каймановых островов (3:0). Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Статистика

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Суринама
Игроки сборной Суринама по футболу
Игроки ФК «Алмере Сити»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Кармиотисса»